Seven Seas kan referere til

 Douglas DC-7 – et 4-motors propeldrevet passagerfly fra USA (1955)
 Seven Seas of Rhye – en sang af den britiske rock-gruppe Queen (1973)

Se også 
 De syv have – betegnelse for forskellige havområder